No dia sidéreo (também chamado dia sideral) é o lapso decorrido entre dois Culminação —ou trânsitos— sucessivos do Primeiro ponto de Aries —ou equinoccio Vernal—. Poder-se-ia definir igualmente com respeito ao primeiro ponto de Libra. No dia sideral é 4 minutos mais curto que no .

Fundamento da diferença 
Considere-se a Terra localizada inicialmente em T no instante em que culminam o Sol e uma estrela bem mais distante, de maneira que possa se considerar uma referência fixa. O meridiano local é m e o ponto Sur é S. Um observador que estivesse a olhar ao Sur veria ao Sol e à estrela alinhados e culminando (quadro esquerdo).

À medida que decorre o tempo a Terra translada-se de T a T ', ao mesmo tempo que rotaciona. Em T ' a estrela distante culmina de novo, enquanto o Sol ainda não (nesse instante se visualiza um deslocamento angular S T ' R), de modo que a Terra deverá girar finalmente um ângulo adicional de valor Ou T " S, o qual supõe uns quatro minutos mais de tempo, e se diz que o Sol "atrasa" com respeito à estrela (quadro central).

Finalmente, o Sol culmina por segunda vez em T " e diz-se que tem decorrido um dia solar. Nesse instante a estrela está ao Oeste do meridiano local, e diz-se que "adianta" com respeito ao Sol (quadro direita).

O tempo de T a T ' é um dia sidéreo, cuja duração é de 23 horas 56 minutos e 4,0916 segundos aproximadamente, enquanto o tempo de T a T" é um dia solar de 24 horas.

Dia sideral médio, e dia sidéral aparente 
O primeiro ponto de Aries — os Equinócio, em geral — movem-se por causa da processão e Nutação, de forma que se distinguem diferentes tipos de dia sidéreo:
 Dia sidéreo médio Tempo entre dois culminaciones sucessivas do equinoccio médio.
 Dia sidéreo aparente Tempo entre dois culminaciones sucessivas do equinoccio verdadeiro

Ver também 

 Tempo sideral

Referências 
 ANUÁRIO (2011) REAL OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DE MADRI → A medida do tempo Pablo de Vicente Abad
Astrometria
Tempo